El Masters de Madrid 2018, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2018 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 17a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la desena en categoria femenina pertanyent als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 4 i el 13 de maig del 2018 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista alemanys Alexander Zverev va guanyar el segon títol de l'any, i en dues setmanes consecutives. Aquest fou el tercer Masters del seu palmarès, el cinquè tennista en actiu a més títols d'aquesta categoria malgrat tenir només 21 anys. En la final va superar Dominic Thiem, finalista per segon any consecutiu. L'austríac va trencar la ratxa de victòries que portava el manacorí Rafael Nadal sobre terra batuda, concretament 21 victòries i 50 sets consecutius. Addicionalment això va provocar que perdés el número 1 del rànquing individual per Roger Federer. La txeca Petra Kvitová va guanyar aquest títol per tercera vegada, sent la tennista amb més victòries a Madrid. També venia de guanyar un títol la setmana anterior com Zverev. La parella masculina formada per Nikola Mektić i Alexander Peya van guanyar el segon títol de la temporada, i el més important del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018